Perzej je lahko:
 Perzej - mitološki junak
 Perzej (ozvezdje)
 Perzej (makedonski kralj)